Die Perschaja Liha 1999 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. April 1999 und endete am 31. Oktober 1999.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 2000 auf. Die beiden letzten Vereine stiegen in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

1999
Fußballsaison 1999